Астро-бой () может значить:

 «Astro Boy» или  — манга Осаму Тэдзуки (1952).
 Астробой (персонаж)
 «Astro Boy» — аниме-сериал 1963 года. 
 «Astro Boy» — аниме-сериал 1980 года.
 «Astro Boy» — аниме-сериал 2003 года.
 Астробой (мультфильм, 2009)
«Вперёд, Астробой» — французско-японский мульт-сериал 2019 года.

Видеоигры: 
 Astro Boy (игра, 1988)
 Astro Boy (игра, 1994)
 Astro Boy (игра, 2004)
 Astro Boy: Omega Factor